Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

5501–5600. • 5601–5700. • 5701–5800. • 5801–5900. • 5901–6000.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája